Михалко́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Михалкова, Анна Никитична (род. 1974) — российская актриса, продюсер и телеведущая.
 Михалкова, Елена Ивановна (псевдонимы: Лен Джоннон; Эйлин О'Коннор; род. 1974) — российская писательница.
 Михалкова, Мария (более известна под фамилией Михалк; род. 1949) — немецко-лужицкий общественный деятель.
 Михалкова, Надежда Никитична (род. 1986) — российская актриса, режиссёр и продюсер, дизайнер, телеведущая.
 Михалкова, Татьяна Евгеньевна (род. 1947) — член-корреспондент РАХ.
 Михалкова, Юлия Евгеньевна (род. 1983) — российская актриса и телеведущая.